Teatro Comunale puede hacer referencia a:
Teatro Comunale (Bolonia), teatro en Bolonia
Teatro Comunale (Ferrara), teatro de Ferrara
Teatro Comunale (Florencia), teatro en Florencia